Il doppio del torneo di tennis Eurocard Open 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Guy Forget e Jakob Hlasek che hanno battuto in finale Michael Mortensen e Tom Nijssen 6-3, 6-2.

Teste di serie

 Tim Pawsat /  Laurie Warder (primo turno)
 Javier Sánchez /  Goran Ivanišević (primo turno)

 Mansour Bahrami /  Éric Winogradsky (quarti di finale)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Tour 1990
Eurocard Open 1990